Andrew Klavan – scrittore e sceneggiatore statunitense
 Ragnar Klavan – calciatore estone